Lahage est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

en 
 Lahage, village de Gaume, dans la commune de Tintigny, situé en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

en 
 Lahage, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne

Homonymie de toponyme